La Primera Dinastia Capet d'Anjou-Sicília, també anomenada Dinastia Capeta d'Anjou o Segona dinastia Angevina fou un branca menor de la Dinastia Capet. La branca fou iniciada pel fill menor del rei de França Lluís VIII de França, Carles I d'Anjou, i prosseguida pel seu fill Carles II d'Anjou.

Dinasties de França